Gysi ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Gysi (1865–1957), Schweizer Zahnmediziner
 Alfredo Gysi (* 1948), Schweizer Bankmanager
 André Gysi (* 1957), Schweizer Bildhauer, Buchdrucker und Filmschaffender
 Andrea Gysi (* 1957), deutsche Rechtsanwältin und Politikerin (KB, PDS, parteilos)
 Barbara Gysi (* 1964), Schweizer Politikerin
 Elsbeth Gysi (1923–1997), Schweizer Künstlerin
 Fritz Gysi (Maler) (1863–1942), Schweizer Maler und Zeichner
 Fritz Gysi (1888–1967), deutscher und Schweizer Musikwissenschaftler
 Gabriele Gysi (* 1946), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Gregor Gysi (* 1948), deutscher Politiker (SED, PDS, Die Linke)
 Hans Gysi (* 1953), Schweizer Schriftsteller, Regisseur, Schauspieler und Theaterpädagoge
 Irene Gysi (1912–2007), deutsche Verlagsleiterin und Kulturfunktionärin
 Klaus Gysi (1912–1999), deutscher Politiker (KPD, SED, PDS) und Botschafter
 Max Gysi (1888–1966), Schweizer Architekt 
 Wädi Gysi (1959–2022), Schweizer Eishockeyspieler und Musiker
 Willy Gysi (1918–?), Schweizer Feldhandballspieler

Siehe auch:
 Gisi
 Gysin